Narciso è un personaggio della mitologia greca, noto per la sua bellezza. Il nome può riferirsi anche a:

Antroponimi
Narciso – nome proprio di persona italiano maschile

Biologia
Narciso – piante erbacee della famiglia delle Amaryllidacee

Letteratura
Narciso e Boccadoro – romanzo di Hermann Hesse (1930)
Narciso – nome della nave mercantile che dà il nome al romanzo di Joseph Conrad, Il negro del "Narciso", pubblicato nel 1897

Persone
Narciso – liberto dell'imperatore Claudio
Narcisso o Narcissus – atleta dell'antica Roma, assassino dell'imperatore romano Commodo

Pittura
Metamorfosi di Narciso – dipinto di Salvador Dalí (1936-1937)
Narciso – dipinto di Caravaggio (1597-1599)
Narciso – dipinto di un seguace di Giovanni Antonio Boltraffio (c.a 1500)
Narciso – stucco proveniente da Villa Petraro a Stabia

Altro
Narciso – personaggio della serie Pokémon
Narciso – nel film Alien, shuttle di servizio a bordo dell'astronave Nostromo.